4 miejscowości w Polsce: 
 Ludwichowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Ludwichowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn 
 Ludwichowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Kęsowo
 Ludwichowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa